Rosenberg (Baden), gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Rosenberg (België), gehucht in de Belgische provincie Luxemburg.
Rosenberg (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas.
Rosenberg (Württemberg), gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
Sulzbach-Rosenberg, plaats in de Duitse deelstaat Beieren.
Susz (Duits: Rosenberg), stad in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië.

Personen 
Alan Rosenberg (1950), Amerikaans acteur
Alfred Rosenberg (1893–1946) , Duits politicus en oorlogsmisdadiger
Hans Rosenberg (1943-1992), Nederlands zonnefysicus, politicus en bestuurder
Hilding Rosenberg (1892-1985), Zweeds componist, dirigent en muziekpedagoog
Hermann von Rosenberg (1817-1888) Hermann baron von Rosenberg, Duits natuuronderzoeker in dienst van het Nederlands-Indische koloniale overheid.
Jimmy Rosenberg (1980), Nederlands jazzgitarist
Julius en Ethel Rosenberg (1918-1953), (1915-1953), wegens spionage voor de Sovjet-Unie terechtgesteld Amerikaans echtpaar
Marianne Rosenberg (1955), Duits zangeres
Markus Rosenberg (1982), Zweeds voetballer
Marshall Rosenberg (1934), Amerikaans psycholoog
Nonnie Rosenberg (1956), Nederlands contrabassist
Nous'che Rosenberg (1965), Nederlands ritmegitarist
Stochelo Rosenberg (1968), Nederlands jazzgitarist
Stuart Rosenberg (1927-2007), Amerikaans film- en televisieregisseur
Tiina Rosenberg (1958), Finse feministe en wetenschapper

Zie ook 
Rosenberg Trio, Nederlandse jazzband
Ken Rosenberg, een karakter uit de Grand Theft Auto serie.